Осенний детектив — российский фильм 2002 года, режиссёр Иван Павлов.
 Осенний детектив — российский телесериал 2008 года, режиссёр Сергей Быстрицкий.